Tenisowy turniej WTA Sony Ericsson Open 2010 odbył się w dniach 22.03 – 4.04 2010 w amerykańskim Miami na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010